Лос-Анджелес Доджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 93 матча в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сент-Луис Кардиналс и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 14
 Поражений: 8
 Процент побед: 63.64
 Очков набрано: 109
 Очков пропущено: 99

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 99

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 109
 Очков пропущено: 120

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 21
 Поражений: 7
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 159
 Очков пропущено: 101

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 142
 Очков пропущено: 106

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 142

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 9
 Очков пропущено: 17

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Сент-Луис Кардиналс — Лос-Анджелес Доджерс 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Доджерс
МЛБ в сезоне 2004